Rampvlucht (dramaserie), een televisieserie uit 2022 over de Bijlmerramp, waarbij een Boeing 747 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al neerstortte op twee flatgebouwen in de wijk Bijlmermeer in Amsterdam.
 Vliegramp, een ongeval in de luchtvaart met grote materiële schade en/of meerdere dodelijke slachtoffers.